Sarry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Sarry (Marne) im Département Marne
 Sarry (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Sarry (Yonne) im Département Yonne

Sarry ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Sarry (1920–2017), deutsche Chemikerin
 Charles Sarry (1716–1766), königlich preußischer Hofrat, Münzmeister und Freimaurer

Siehe auch:
 Saari
 Sari
 Sary (Begriffsklärung)